Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2010 vond plaats van 26 april tot en met 2 mei 2010 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De Belgische Justine Henin, die met een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won de 42e titel uit haar carrière. Zij versloeg in de finale de als zevende geplaatste Australische Samantha Stosur in drie sets. Henin was de eerste wildcard-speelster in de geschiedenis van dit toernooi die de titel wist te veroveren. Eerder in het toernooi versloeg Henin ook onder andere Yanina Wickmayer, Jelena Janković en Shahar Peer. Het was de eerste toernooizege voor Henin sinds haar comeback in januari 2010. Zij won op dit toernooi US$ 107.000 prijzen­geld, alsmede een Porsche Boxster Spyder.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Nadja Petrova hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Gisela Dulko en Flavia Pennetta wist het toernooi te winnen. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Květa Peschke en Katarina Srebotnik na een match-tiebreak. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. De Argentijnse Dulko had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Italiaanse Pennetta drie.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2010
Stuttgart